Autour de la lune (album), album van ambient-muzikant Biosphere
De reis om de maan (Autour de la Lune), een sciencefictionroman van de Franse auteur Jules Verne